Cantó ist der Familienname folgender Personen:

 Blas Cantó (* 1991), spanischer Popsänger
 Toni Cantó (* 1965), spanischer Schauspieler und Politiker